Acuyo puede referirse a;
El nombre común de la planta Piper amalago;
El nombre común de la planta Piper auritum.